Das Eggers Tennis Festival in Kärnten 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Pörtschach am Wörther See. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 3. bis 11. Juli 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Pörtschach am Wörther See